Der Skisprung-Weltcup 1986/87 (offizieller Name: FIS Weltcup Skispringen 1986/87) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 6. Dezember 1986 und dem 22. März 1987 an 17 verschiedenen Orten in Europa, Nordamerika und Asien ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Ursprünglich war die Durchführung von 23 Einzelwettbewerben geplant. Ein Wettbewerb musste ersatzlos abgesagt werden, sodass 22 Einzelwettbewerbe in die Wertung eingingen. Den Sieg in der Gesamtwertung errang in dieser Saison der Norweger Vegard Opaas, auf dem zweiten und dritten Platz folgten die beiden Österreicher Ernst Vettori und Andreas Felder. Der finnische Titelverteidiger Matti Nykänen belegte Platz Sechs. Die Nationenwertung gewann Norwegen vor Finnland und dem im Vorjahr siegreichen Team Österreich.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Wertungen 
Punkte, die einem Springer als Streichergebnis abgezogen wurden, sind gegebenenfalls in Klammern angegeben.

Weblinks

Einzelnachweise 

Wintersport-Weltcup 1986/87
1986/87